Doncaster Rovers FC (celým názvem: Doncaster Rovers Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Doncaster v metropolitním hrabství South Yorkshire. Založen byl v roce 1879. Od roku 1901 působí v anglických profesionálních soutěžích. V současnosti hraje třetí nejvyšší soutěž EFL League One. V srpnu roku 2013 s ním podepsal smlouvu člen populární skupiny One Direction Louis Tomlinson a tím se klub dostal do širšího povědomí veřejnosti. Klubové barvy jsou červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Keepmoat Stadium s kapacitou 15 231 diváků.

Získané trofeje 

 EFL Trophy ( 1× )
 2006/07
 Sheffield & Hallamshire Senior Cup ( 4× )
 1890/91, 1911/12, 2000/01, 2001/02

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 5. kolo: 1951/52, 1953/54, 1954/55, 2018/19
 EFL Cup
 Čtvrtfinále: 1975/76, 2005/06
 FA Trophy
 4. kolo: 1999/00, 2001/02
 EFL Trophy
 Vítěz: 2006/07

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1891–1901: Midland Football League
 1901–1903: Football League Second Division
 1903–1904: Midland Football League
 1904–1905: Football League Second Division
 1905–1923: Midland Football League
 1923–1935: Football League Third Division North
 1935–1937: Football League Second Division
 1937–1947: Football League Third Division North
 1947–1948: Football League Second Division
 1948–1950: Football League Third Division North
 1950–1958: Football League Second Division
 1958–1959: Football League Third Division
 1959–1966: Football League Fourth Division
 1966–1967: Football League Third Division
 1967–1969: Football League Fourth Division
 1969–1971: Football League Third Division
 1971–1981: Football League Fourth Division
 1981–1983: Football League Third Division
 1983–1984: Football League Fourth Division
 1984–1988: Football League Third Division
 1988–1992: Football League Fourth Division
 1992–1998: Football League Third Division
 1998–2003: Conference National
 2003–2004: Football League Third Division
 2004–2008: Football League One
 2008–2012: Football League Championship
 2012–2013: Football League One
 2013–2014: Football League Championship
 2014–2016: Football League One
 2016–2017: English Football League Two
 2017– : English Football League One

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

 
Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1879
Sport v Doncasteru